Черният лебед може да се отнася за:
 черен лебед (Cygnus atratus) - птица от род Лебеди (Cygnus), семейство Патицови (Anatidae), Гъскоподобни (Anseriformes);
 „Черният лебед“ – роман на британския писател Рафаел Сабатини от 1932 година;
 „Черният лебед“ – американски игрален филм от 1942 година, режисиран от Хенри Кинг;
 „Черният лебед“ - американски игрален филм от 2010 година, режисиран от Дарън Аронофски;
 Черен лебед – теория за несигурността на американския математик (специалист по теория на вероятностите) Насим Никола(с) Талеб, изложена в книгата му „Черният лебед. Под знака на непредсказуемостта“ (2007), обясняваща възникването на трудно прогнозируеми и редки събития, които имат значителни последствия.